A Berta jelentései:

 Berta, női utónév
 berta nevű afrikai nép Etiópiában
 A berta egy a nílus-szaharai nyelvcsaládba tartozó nyelv
 Bertha angol gyerekműsor
 Bertha család, ősi magyar nemesi család

fr:Berthe